Хуан Карлос Гутьеррес Бонет () (28 августа 1968, Мехико, Мексика) — мексиканский актёр и режиссёр.

Биография 
Родился 28 августа 1968 года в актёрской семье — отец Хуан Феррара (1943), мать — Алисия Бонет (1947). У него также есть брат Маурисио Бонет (1970), Артуро и Габриэль, племянницы Лусия и Эстер Гильмаин. Внук мексиканской актрисы Офелия Гильмаин. В мексиканском кинематографе дебютировал в 1978 году будучи 10-летним ребёнком и с тех пор принял участие в 31 работах в кино и телесериалах в качестве актёра и режиссёра (Сны и карамели).

Фильмография

Теленовеллы 
 Atrévete a olvidarme (2001) .... Rosendo
 Por un beso (2000) .... Mariano Díaz de León (joven)
 ¡Amigos x siempre! (2000) .... Javier Egurrola
 Nunca te olvidaré (1999) .... Eduardo Moraima
 Alma rebelde (1999) .... Mario
 Шалунья (1997-98) .... Diego
 La antorcha encendida (1996) .... Nicolás Bravo
 Valentina (1993) .... Osvaldo
 Carrusel de las Américas (1992)
 Ángeles blancos (1990) .... Daniel
 Teresa (1989) .... José María
 Сладкое желание (1988) .... Botho Arguedas
 Yesenia (1987)

Многосезонные ситкомы 
 Los simuladores (2009) .... Raúl Galindo
 Trece miedos (2007) .... Arturo Márquez (episodio "Escuela")
 Женщина, случаи из реальной жизни (1985-2007)

Художественные фильмы 
 Desafío (2010) .... Carlos
 Sótano (2005) .... Enrique
 La vida y obra de John H. (2005)
 El caporal (1997) .... Samuel
 La escolta muerte en primavera (1997) .... Carlos Ortega
 Marea suave (1992)
 Los hijos de Sánchez (1978)
 El castillo de la pureza (1972)

Ссылки 
 Подробная биография.
 Досье с фильмографией на сайте КиноПоиск.

Актёры по алфавиту
Актёры Мексики